Miejscowości w Pitcairn
 Adamstown – stolica wysp Pitcairn
 Miejscowości w Australii
 Adamstown – miasto w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Miejscowości w Irlandii
 Adamstown – miasto w Irlandii, w hrabstwie Dublin
 Adamstown – miejscowość w Irlandii, w hrabstwie Wexford
 Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Adamstown – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine
 Adamstown – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Adamstown – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster